

Patronymes 
Malacarne est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne (par ordre alphabétique) :
 Davide Malacarne (1987), coureur cycliste italien
 Diango Malacarne (1976), footballeur suisse
 Gaël Malacarne (1986), coureur cycliste français
 Vincenzo Malacarne (1744–1816), anatomiste et chirurgien

Cinéma 
  Malacarne, un film muet italien réalisé par Dillo Lombardi, sorti en 1918 ;
  , un film italien réalisé par Pino Mercanti, sorti en 1946 ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme italien